Amnat Charoen (provincie), een provincie in het noordoosten van Thailand.
Amphoe Mueang Amnat Charoen, het hoofddistrict van de gelijknamige provincie in het noordoosten van Thailand.
Amnat Charoen (stad), zowel de hoofdstad van het district als van de gelijknamige provincie in Thailand.